Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Viking International Eastbourne 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Juni 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Eastbourne